Cantalarrana puede referirse a:
 Cantalarrana (Ames), aldea española de la parroquia de Ortoño, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Cantalarrana (La Baña), lugar español de la parroquia de Lañas, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.